Тарифно-квалификационный справочник может означать:

 ЕТКС — единый тарифно-квалификационный справочник
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов